Venette steht für:

 Venette, französische Gemeinde im Département Oise

Venette ist der Familienname folgender Personen:
 Jean de Venette (1307–nach 1368), französischer Dichter und Chronist
 Nicolas Venette (1633–1698), französischer Mediziner, Sexologe und Autor